Symfonie (Grieks voor 'samenklank'), een muziekstuk dat door een aantal instrumenten tegelijk wordt gespeeld

de volgende symfonieën getiteld "Symfonie":
 Symfonie (Anderson) (2003)
 Symfonie (Dunhill) (1916)
 Symfonie (Dyson) (1937)
 Symfonie (Korngold) (1952)
 Symfonie (Mägi) (1968)
 Symfonie (Olsen) (1878)
 Symfonie (Phillips) (1911)